Ніхон — Японія.
 Ніхон Сьокі (яп. 日本書紀 — ніхон сьокі, «аннали Японії») — одна з найдавніших пам'яток японської літератури періоду Нара.
 Ніхон кейдзай сімбун (яп. 日本経済新聞, にほんけいざいしんぶん, ніхон кейдзай сінбун, газета «Економіка Японії») — щотижнева загальнонаціональна газета в Японії.
 Університет Ніхон　(яп. 日本大学, にほんだいがく, ніхон дайґаку; англ. Nihon University) — вищий навчальний заклад в Японії, приватний університет.
 Ніхон-буйо — група різновидів сценічного танцю, поширених в Японії.
 Ніхон рюгаку сікен, Ніхон рюґаку шікен (яп. 日本留学試験 Ніхон рю: гаку шікен, Японський іспит для іноземних студентів) — стандартизований вступний іспит для іноземних студентів.
 Ніхон ґайсі (яп. 日本外史, にほんがいし, «Неофіційна історія Японії») — дослідження з історії Японії, написане японським науковцем Раєм Санйо в 1827 році.